Christie – nome proprio di persona femminile
 Christie - azienda produttrice di proiettori cinematografici da cinema
Christie – census-designated place dell'Oklahoma
 Christie – gruppo musicale rock inglese
 Christie – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Christie's – casa d'aste britannica
 Christie – sistema di meccanica ideato dall'omonimo ingegnere statunitense

Persone 
 Agatha Christie – scrittrice britannica
 Al Christie – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico canadese
 Bob Christie – pilota automobilistico statunitense
 Chris Christie – politico ed avvocato statunitense
 Dick Christie – attore statunitense
 Doug Christie – ex cestista statunitense
 Elise Christie – pattinatrice di short track britannica
 Gwendoline Christie – attrice e modella britannica
 Jeremy Christie – calciatore neozelandese
 Julie Christie – attrice britannica
 Kitch Christie – allenatore di rugby e rugbista a 15 sudafricano
 Linford Christie – ex atleta britannico di origine giamaicana
 Malcolm Christie – calciatore inglese
 Moss Christie – nuotatore australiano
 Niels Christie – sociologo norvegese
 Perry Gladstone Christie – politico delle Bahamas
 Scott Christie – pentatleta statunitense
 Tony Christie – cantante, musicista e attore inglese
 Warren Christie – attore britannico
 William Christie – clavicembalista e direttore d'orchestra statunitense naturalizzato francese